Ело́вка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
Минская область
 Еловка — деревня в Березинском районе.

Могилёвская область
 Еловка — деревня в Кличевском районе.
 Еловка — деревня в Чериковском районе.

Казахстан 
 Еловка — прежнее название аула Карагайлыбулак Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

Латвия 
 Еловка — прежнее название села Эглайне в Илукстском крае.

Россия 
Брянская область
 Еловка — бывший посёлок в Дубровском районе.
 Еловка — посёлок в Злынковском районе.
 Еловка — деревня в Клетнянском районе.

Бурятия
 Еловка — село в Прибайкальском районе.
 Еловка — село в Тункинском районе.

Иркутская область
 Еловка — село в Иркутском районе.
 Еловка — деревня в Эхирит-Булагатском районе.

Калужская область
 Еловка — деревня в Людиновском районе.
 Еловка — деревня в Перемышльском районе.

Кемеровская область — Кузбасс
 Еловка — село в Прокопьевском районе.

Красноярский край
 Еловка — село в Балахтинском районе.
 Еловка — село в Большемуртинском районе.

Нижегородская область
 Еловка — деревня в Вачском районе.

Приморский край
 Еловка — село в Анучинском районе.

Псковская область
 Еловка — деревня в Опочецком районе.

Свердловская область
 Еловка — деревня в Серовском городском округе.

Смоленская область
 Еловка — деревня в Дорогобужском районе.

Томская область
 Еловка — деревня в Кожевниковском районе.

Тюменская область
 Еловка — село в Викуловском районе.

Реки 

Архангельская область
 Еловка — река в Котласском районе, приток Ямской.
 Еловка — река в Мезенском районе, приток Верхней Айпы.

Камчатский край
 Еловка — река в Усть-Камчатском районе, приток реки Камчатки.

Кемеровская область
 Еловка — река в Гурьевском районе, приток Бирюли.
 Еловка — река в Крапивинском районе, приток Южной Уньги.
 Еловка — река в Прокопьевском и Беловском районах, приток Ини.
 Еловка — река в Яшкинском районе, приток Писаной.
 Еловка — река в Яшкинском районе, приток Тугояковки.

Кировская область
 Еловка — река в Нагорском районе, приток Кобры.

Красноярский край
 Еловка — река в Емельяновском районе, приток Качи.

Пермский край и Республика Коми
 Еловка — река в Чердынском районе Пермского края и Троицко-Печорском районе Коми, приток Берёзовки.

Свердловская область
 Еловка — река в Ивдельском городском округе, приток Лозьвы.
 Еловка — река в Серовском городском округе приток Сосьвы.
 Еловка — река в Сосьвинском городском округе, приток Пасынка.

Томская область
 Еловка — река в Томском районе, приток Кисловки.

Челябинская область
 Еловка — река в городе Чебаркуле, впадает в озеро Чебаркуль.

Удмуртия
 Еловка — река в Ярском районе, приток Чепцы.

См. также 
 Большая Еловка
 Верхняя Еловка
 Малая Еловка
 Нижняя Еловка